Niemcy:
 Altenburger Land – powiat w kraju związkowym Turyngia
 Altenburger Land – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land